Kwakum peut désigner :
 les Kwakum (ou Akpwakoum), une population du Cameroun
 le kwakum, une langue bantoue